Bjelke ist der Familienname folgender Personen:

 Amalia Holm Bjelke (* 1995), schwedische Schauspielerin
 Christian Bjelke (1645–1694), dänisch-norwegischer Vizeadmiral
 Henrik Bjelke (1615–1683), dänisch-norwegischer Admiral, Marinepolitiker und Reichsrat
 Jens Bjelke (1580–1659), norwegischer Kanzler 
 Johannes Bjelke-Petersen (1911–2005), australischer Politiker der Country Party
 Jørgen Bjelke (1621–1697), dänisch-norwegischer General und Reichsrat
 Ove Bjelke (1604–1679), norwegischer Kanzler

Siehe auch:
 Bielke (Adelsgeschlecht)